

Toponyme 
 Tervuren (orthographe officielle de la commune)
 Tervueren (orthographe francophone de la commune)
 Avenue de Tervueren 
 Chaussée de Tervueren 
 Quatre Bras de Tervueren 
 Promenade de l’ancien chemin de fer Bruxelles-Tervueren
 Arboretum de Tervuren
 École de Tervueren
 Château de Tervueren, ancien château des ducs de Brabant
 Pavillon de Tervueren
 Parc de Tervueren
 Ancienne gare de Tervueren
 Arrêt STIB : Tervuren station

Patronyme 
 Marguerite de Tervueren

Race de chien 
 Berger belge Tervueren